Франц Анто́н Беккенба́уэр (, ; родился , Мюнхен) — немецкий футболист и тренер, выступавший в амплуа центрального защитника или полузащитника. Часто упоминается как футболист, который изобрёл амплуа футбольного либеро (свободного защитника). Считается одним из лучших защитников XX века.

За время своей карьеры два раза признавался футболистом года в Европе, сыграл на полях трёх чемпионатов мира, в сумме провёл 103 игры за сборную ФРГ, став первым из немецких игроков, сыгравших за национальную сборную больше ста матчей. В качестве капитана команды ФРГ выиграл чемпионат мира по футболу 1974 года. На клубном уровне трижды подряд завоёвывал Кубок европейских чемпионов с мюнхенской «Баварией» в 1974—1976 годах, а также Кубок обладателей кубков УЕФА в 1967 году. Помимо «Баварии» выступал за «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург».

После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером, в этом качестве выиграл со сборной ФРГ чемпионат мира 1990 года. С 2013 года являлся первым глобальным послом Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

Биография 

Франц Беккенбауэр родился в Мюнхене в 1945 году. Начал карьеру футболиста в составе местного клуба «Бавария» в середине 1960-х годов, впоследствии проведя большую часть своей игровой карьеры именно в этой команде. В 1977 году Франц переехал в Нью-Йорк, чтобы выступать за местный клуб «Нью-Йорк Космос». В те времена «Космос» был проектом американских магнатов, направленным на развитие футбола в США. Привлечение таких звёзд как Пеле, Нескенс и Беккенбауэр должно было привлечь зрителей на стадион и рекламодателей; но в итоге проект не оправдался. В начале 1980-х годов Беккенбауэр провёл несколько десятков игр в составе «Гамбурга». Выступал и в составе сборной ФРГ, за которую сыграл более 100 матчей, в 50 из которых выводил её с капитанской повязкой.

В сумме он провёл в Бундеслиге более 400 матчей. Отличительной чертой его стиля игры было частое подключение к атакующим действиям своей команды, благодаря чему ему часто удавалось забивать голы. Франц отдавался игре полностью, не терпел симуляции со стороны как своих, так и чужих игроков. Пауль Брайтнер в одном из интервью газете Bild рассказал, что после игры Франц часто повышал голос в отношении некоторых игроков, которые по его мнению, «отбывали номер» на поле.

В 2013 году Франц Беккенбауэр стал первым глобальным послом международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». По словам Беккенбауэра, в основе проекта лежат «ценности, которые действительно меняют мир к лучшему». 13 июня 2014 года, ФИФА отстранила Беккенбауэра от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Это связано с отказом от сотрудничества по расследованию дела, связанного с выбором Катара в качестве места проведения чемпионата мира — 2022.

Достижения

Командные 
«Бавария»
 Чемпион ФРГ (4): 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74
 Обладатель Кубка ФРГ (4): 1966, 1967, 1969, 1971
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 1973/74, 1974/75, 1975/76
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1966/67
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1976

«Нью-Йорк Космос»
 Чемпион США (3): 1977, 1978, 1980

«Гамбург»
 Чемпион ФРГ: 1981/82

Сборная ФРГ
 Чемпион мира: 1974
 Чемпион Европы: 1972
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1966
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1970
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 1976

Тренерские 
Сборная Германии
 Чемпион мира: 1990
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1986

«Олимпик Марсель»
 Чемпион Франции: 1991/92
«Бавария»
 Чемпион Германии: 1993/94
 Обладатель Кубка УЕФА: 1995/96

Личные 
 Обладатель «Золотого мяча» (France Football) (2): 1972, 1976
 Футболист года в Германии (4): 1966, 1968, 1974, 1976
 Входит в символическую сборную чемпионата мира (3): 1966, 1970, 1974
 Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА (2): 1972, 1976
 Входит в команду сезона Бундеслиги (12): 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/1971, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77
 Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира: 1966
 Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира: 1974
 Лучший молодой игрок чемпионата мира 1966 года
 Золотой орден за заслуги, ФИФА (1984)
 Включён в  (2002)
 Golden Foot: 2010 (в номинации «Легенды футбола»)
 Входит в список ФИФА 100
 Обладатель трофея «Легенда» по версии читателей газеты «Marca»
 29-е место рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer: 2013

Статистика выступлений

Клубная карьера 

Источники:

Выступления за сборную

Тренерская статистика

Личная жизнь 
Франц Беккенбауэр был трижды женат.
Из его пятерых детей один — Стефан — также стал футболистом. Стефан Беккенбауэр умер в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Сайт Беккенбауэра
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Футбольные тренеры Германии
Тренеры сборной Германии по футболу
Тренеры ФК «Бавария» Мюнхен
Тренеры ФК «Олимпик Марсель»
Обладатели «Золотого мяча»
ФИФА 100
Кавалеры Серебряного лаврового листа
ФК «Бавария» Мюнхен
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА
Тренеры-победители чемпионатов мира по футболу
Почётные доктора Национальной спортивной академии (Болгария)